Blåa brigaden kan syfta på:

Blåa brigaden (gamla) – en svensk brigad 1632–1652
Blåa brigaden (nya) – en svensk brigad 1949-1979

Svenska brigader